Chicheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Chicheng (赤城县) der Stadt Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Chicheng (Zhangjiakou);
 die Großgemeinde Chicheng (赤城镇) des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Chicheng (Chicheng);
 die Großgemeinde Chicheng (赤城镇) im Kreis Pengxi der Stadt Suining in der Provinz Sichuan, siehe Chicheng (Pengxi);
 die Gemeinde Chicheng (赤城乡) im Kreis Qingcheng in der chinesischen Provinz Gansu
 das Straßenviertel Chicheng (赤城街道) im Kreis Shangcheng der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Chicheng (Shangcheng);
 das Straßenviertel Chicheng (赤城街道) im Kreis Tiantai in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Chicheng (Tiantai).